Лумба́рда () — рыболовецкая деревушка и община на юге Хорватии, расположенная в восточной части острова Корчула, на берегу Адриатического моря. Население общины — 1 221 чел. (на 2001 г.).

Община расположена в 7 км от Корчулы. Посёлки связаны дорогой, что проходит через живописный массив сосновых лесов и оливковых рощ. Лумбарда окружена виноградниками и песчаными берегами. Община является туристическим центром. Большинство жителей заняты в обслуживающей сфере деятельности.

Состав общины 
Сёла:

 Вела Главица
 Жавич
 Зерич
 Колудрт
 Косово
 Мала Главица
 Нова Села
 Пострана
 Први Зал
 Рачизче

Общины Дубровницко-Неретвинской жупании